Valea Mare (Dâmbovița), een gemeente in het Roemeense district Dâmbovița
 Valea Mare (Vâlcea), een gemeente in het Roemeense district Vâlcea
 Valea Mare (rivier), een rivier in Roemenië
 Valea Mare (Olt)
 Valea Mare (Covasna)